

Карково — село в гміні Ґосьцино Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Карково — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства